Lehtinen est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Toponyme
 Lehtinen, île à Kotka
 Lehtinen, île à  Jyväskylä
 Lehtinen, île à Kuhmoinen
 Lehtinen, lac à Saarijärvi

Patronyme
 (né en 1946), homme politique américain de Floride
 (1900-2007), vétéran et supercentenaire finlandais
 (née en 1952), joaillière finlandaise
 (né en 1974), athlète olympique finlandais
Jarmo Lehtinen (né en 1969), copilote de rallye finlandais
Jere Lehtinen (né en 1973), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1958), acteur finlandais
Lasse Lehtinen (né en 1947), homme politique finlandais
Lauri Lehtinen (1908-1973), athlète finlandais
Lauri Lehtinen (1909-1991), joueur finlandais de football
 (né en 1975), joueur finlandais de hockey sur glace
Pauli Lehtinen (né en 1923), architecte finlandais
Pekka T. Lehtinen (né en 1934), arachnologue finlandais
 (né en 1973), nageur olympique finlandais
 (né en 1985), motocycliste de compétition finlandais
Silja Lehtinen (né en 1985), véliplanchiste finlandais
Tomi Lehtinen (né en 1985), musicien finlandais du groupe Kalmah
Toni Lehtinen (né en 1984), joueur finlandais de football
, écrivain et philosophe finlandais
 (née en 1954), écrivaine finlandaise
 (né en 1978), joueur finlandais de football
Urho Lehtinen (1887-1982), artiste peintre finlandais

Voir aussi
Ileana Ros-Lehtinen (née en 1952), femme politique américaine de la Floride

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois